Holaschke ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Holaschke (* 1986), deutscher Künstler
 Klaus Holaschke (* 1962), deutscher Politiker